El término Loranca puede hacer referencia a:

Loranca de Tajuña, municipio de la provincia de Guadalajara, .
Loranca (Fuenlabrada), barrio del municipio de Fuenlabrada (Comunidad de Madrid, ).
Estación de Loranca, estación del Metro de Madrid en el municipio de Fuenlabrada (Comunidad de Madrid, ).
Loranca (despoblado), antigua aldea en el término municipal de Fuenlabrada (Comunidad de Madrid, ).
Potentilla erecta, planta de la familia Rosaceae también conocida como tormentila, sietenrama o consuelda roja.